The Only Ones (band), een Britse band van 1976 tot 1982
 The only ones (Hawklords) (1978), een nummer van de Hawklords